Севастопольский вальс — название нескольких произведений.
 Севастопольский вальс (песня) — песня Константина Листова, стихи Г. Рублёва (1955 год).
 Севастопольский вальс (оперетта) — оперетта Константина Листова, либретто Елены Гальпериной и Юлия Анненкова (1961 год).